Henikstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Henikstein (1810–1882), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Joseph von Henikstein (1768–1838), österreichischer Bankier und Kunstmäzen